Le signe cwi, ꤮ (U+A92E), est un signe de ponctuation de l’écriture kayah li, utilisé dans l’écriture du kayah autant avec l’écriture kayah li qu’avec l’écriture latine ou l’écriture birmane. Il indique une intonation prolongée.

Utilisation

Sources 
 
 

Ponctuation